Associazione Pallacanestro Napoli – società sportiva fondata nel 1931
Napoli Basket (1978) – società sportiva fondata nel 1978
Società Sportiva Napoli Basket – società sportiva fondata nel 2016
 Napoli Basketball – società sportiva fondata nel 2011
 Napoli Basket Vomero – società di pallacanestro femminile fondata nel 1986
 Partenope Napoli Basket – società sportiva fondata nel 1957
 Società Sportiva Basket Napoli – società sportiva fondata nel 1946